Jealous Lover – EP dei Rainbow del 1981
Jealous Lover – singolo degli Ashland High del 2012